Чемпионат Франции по баскетболу 2013/2014 являлся 76 сезоном «ЛФБ» - высшего женского баскетбольного дивизиона Франции. Впервые чемпионом Франции в стала команда «БЛМА Монпелье».

Регламент 
Турнир проводится в два этапа:

1) регулярный сезон — 14 команд с 5 октября 2013 года по 16 апреля 2014 года играют между собой по круговой системе дома и на выезде.

2) плей-офф — четыре лучших команды «регулярки» образуют сетку, начиная с полуфинала. Серии плей-оффа проходят до двух побед. Команды, занявшие с 5 по 12 место, играют в утешительном турнире.

Участники 
Из-за недостаточного финансирования отказались от участия в элитном дивизионе и переведены в низшую лигу: «Перпиньян Баскет» из Перпиньяна (4-е место в прошлом сезоне) и «Пэйс д’Экс Баскет» из Экс-ан-Прованса (9-е место).

 *– места команд в подэлитном дивизионе «LF2»

Регулярный сезон

Кубок Вызова

Плей-офф

ФИНАЛ

Итоговое положение 

  Бурж Баскет
 3. Баскет Ланды 
 4. ЖБК Вильнёв-д’Аск 
 5. Лион 
 6. Нант Резе Баскет
 7. Фламме Кароло Баскет
 8. Тулуза Метрополь Баскет
 9. Эно Баскет Сент-Аман  
 10. Юнион Феминин Баскет
 11. Тарб Жесп Бигор 
 12. УСО Мондвиль
 13. Аррас Пеи д’Артуа
 14. Кавигаль Ницца Баскет

Лучшие 
По версии сайта Eurobasket.com

Символическая пятёрка турнира 
  Селин Дюмерк («Бурж Баскет»)
  Сара Мичел («Нант Резе Баскет») 
  Дениэль Пэйдж («Баскет Ланды») 
  Жеральдина Робер («БЛМА Монпелье») 
  Эмма Миссеман («ЖБК Вильнёв-д’Аск»)

Лидеры сезона по средним показателям за игру

См. также 
 Чемпионат Франции по баскетболу 2013/2014

Примечания

Ссылки 
 

Соревнования по баскетболу во Франции
2013 год в баскетболе
2014 год в баскетболе